Paracuellos de la Ribera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Paracuellos de la Ribera (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Paracuellos de la Ribera (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar